Il doppio maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

František Čermák e Michal Mertiňák erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato al Dubai Tennis Championships 2010.

Łukasz Kubot e Oliver Marach hanno battuto in finale 6–0, 6–0 Fabio Fognini e Potito Starace.

Teste di serie

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (campioni)
 Marcelo Melo /  Bruno Soares (quarti)

 Martin Damm /  Filip Polášek (semifinali) 
 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2010
ATP World Tour 2010